ZKP steht für:
 Zeiss-Kleinplanetarium von Carl Zeiss (Unternehmen)
 Zero Knowledge Proof, die englische Bezeichnung für Null-Wissen-Beweis

zkp steht für:
 São Paulo Kaingang (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache der Kaingang aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung